Globodol  je lahko:

 Globodol - kraško polje v Suhi krajini
 Gorenji Globodol, občina Mirna Peč
 Srednji Globodol, občina Mirna Peč
 Dolenji Globodol, občina Mirna Peč

Glej tudi 
 Globočdol, prav tako v občini Mirna Peč